Het WTA-tennistoernooi van Bali (officieel Wismilak International) van 2002 vond plaats van 23 tot en met 29 september 2002 op het Indonesische eiland Bali. Het was de achtste editie van het Wismilak-toernooi. Er werd gespeeld op hardcourt-buitenbanen.

Russin Svetlana Koeznetsova speelde in beide finales. Zij won die in het enkelspel, maar verloor die in het dubbelspel.

Enkelspel 
Titelverdedigster Angelique Widjaja strandde al in de eerste ronde.

De als eerste geplaatste Thaise Tamarine Tanasugarn kwam niet verder dan de tweede ronde.

De ongeplaatste Svetlana Koeznetsova uit Rusland won het toer­nooi. In de finale ver­sloeg zij het achtste reekshoofd, Conchita Martínez, in drie sets, met een tiebreak in de tweede set, waarmee de Spaanse eventjes dicht bij de eindzege was. Koeznetsova wist voor het eerst in haar loop­baan het toer­nooi van Bali op haar naam te schrij­ven. Het was haar tweede WTA-titel, beide in 2002. Zij won US$ 35.000 prijzen­geld op dit toernooi.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 
Van de titelhoudsters Evie Dominikovic en Tamarine Tanasugarn had de laatste zich niet voor deze editie van het toer­nooi ingeschreven. Dominikovic speelde samen met de Amerikaanse Katie Schlukebir – zij strandden in de eerste ronde.

Het als eerste geplaatste duo Cara Black en Virginia Ruano Pascual won het toer­nooi. In de finale ver­sloe­gen zij het derde reekshoofd, Svetlana Koeznetsova en Arantxa Sánchez Vicario, in twee sets. Het was hun eerste, en uiteindelijk enige, gezamen­lijke titel. De Zimbabwaanse Black had daar­naast negen eerdere dubbel­spel­titels met andere partners; de Spaanse Ruano Pascual zeventien.

Geplaatste teams

Toernooischema

Externe links 

 Toernooischema WTA
 Toernooischema ITF

Bali 2002
Bali